Dennie ist der Familienname folgender Personen:

 Al Dennie (1903–1995) amerikanischer Jazzsaxophonist und Bandleader
 Donald Dennie (* 1941), kanadischer Soziologe
 Joseph Dennie (1768–1812), amerikanischer Autor